Isluga puede referirse a:

Isluga, pequeña localidad altiplanica aimara de la Región de Tarapacá, Chile.
Volcán Isluga.
Parque nacional Volcán Isluga, área protegída de Región de Tarapacá, Chile.
Río Isluga.